Unter Wiedervereinigung versteht man die Wiederherstellung der Einheit von politischen oder rechtlichen Gebilden. Sie ist zu unterscheiden von einer einfachen Vereinigung von Gebilden, die zuvor nicht friedlich oder gewaltsam geteilt wurden.

Wiedervereinigung steht territorial (staatliche Einheit) für:

 die Wiedervereinigung der Normandie (seit 2016)
 die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990
 die jemenitische Wiedervereinigung von 1990, siehe Geschichte des Jemen
 die vietnamesische Wiedervereinigung von 1976, siehe Sozialistische Republik Vietnam
 die als Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Deutschen Reich bezeichnete Rückeingliederung des Memellandes 1939
 den Anschluss Österreichs von 1938, auch Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich genannt
 die Wiedervereinigung von Sønderjylland mit Dänemark 1920, siehe Volksabstimmung in Schleswig
 die bulgarische Wiedervereinigung von 1885, siehe Serbisch-Bulgarischer Krieg
 die bayerische Wiedervereinigung von 1506, siehe Geschichte Bayerns
 der französische König Ludwig XIV. führte im Rahmen seiner Reunionspolitik von 1679 bis 1697 vier Kriege; im Frieden von Rijswijk (1697) kam das Elsass an Frankreich.

Einige Wiedervereinigungen werden seit Jahrzehnten erfolglos angestrebt, darunter
 die Wiedervereinigung des Kantons Basel
 die Irische Wiedervereinigung
 die Koreanische Wiedervereinigung
 die zypriotische Wiedervereinigung, siehe Zypernkonflikt

Nach dem Friedensvertrag von Versailles (1919) wurden die Pariser Vorortverträge unterzeichnet:
 am 10. September 1919 der Vertrag von Saint-Germain mit Deutschösterreich,
 am 27. November 1919 der Vertrag von Neuilly-sur-Seine mit dem Königreich Bulgarien,
 am 4. Juni 1920 der Vertrag von Trianon mit Ungarn und
 am 10. August 1920 der Vertrag von Sèvres mit dem Osmanischen Reich.
Durch diese Verträge kamen zahlreiche Regionen (z. B. das Reichsland Elsaß-Lothringen) zurück an Länder, zu denen sie früher einmal gehört hatten.

Die Wiedervereinigung von Musikern zu einer vorherigen Band wird Comeback oder Reunion genannt.

Siehe auch:
 Bewegung zur Vereinigung von Rumänien und Moldau
 Reunionspolitik

Völkerverständigung
Internationale Politik